Госпожа Фазилет и её дочери () — известный турецкий телесериал в жанре остросюжетной драмы. На экранах с 25 марта 2017 года. Финальная серия была показана на телеканале «Star TV» 9 июня 2018 года. Был номинирован на турецкую премию «Golden Palm Awards» в 2018 году в категории «Лучший драматический телевизионный сериал». В том же году сериал получил четыре награды «Turkey Youth Awards» в номинациях «Лучший телевизионный сериал», «Лучший телевизионный актер», «Лучшая телевизионная актриса» и «Лучшая телевизионная актриса второго плана».

Сюжет 
Фазилет Чамкыран живёт в бедности вместе с двумя дочерьми — тренером по боксу с «пацанским» характером Хазан и 17-летней красавицей Эдже. Мечтающая о богатой жизни Фазилет намерена стать частью одной из самых богатых семей Стамбула, семьи Эгемен, с помощью своих дочерей, несмотря на их сопротивление и то, что их в особняке Эгемен никто не ждёт.

Тем временем, в самой семье Эгемен не всё гладко: мама семейства Севинч умерла от неизлечимой болезни, скрыв её вместе со своим мужем Хазымом. Более того, Хазыма начинает преследовать таинственная женщина Кериме, уверенная в том, что один из сыновей Хазыма — её биологический сын. Ягыз и Синан, сыновья Хазыма, крепко дружат с детства, однако их братская любовь подвергается испытанию: они оба влюбляются в Хазан, старшую дочь Фазилет.

В ролях

Трансляции в других странах

Премьеры сезонов 
Турция
 Первый сезон (серии 1—13) выходил с 25 марта по 17 июня 2017 года на турецком канале «Star TV» и транслировался каждую субботу в 20:00.
 Второй сезон (серии 14—50) выходил с 16 сентября 2017 года по 9 июня 2018 года на турецком канале «Star TV» и транслировался каждую субботу в 20:00.
 Возраст — 6+

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница на сайте Star TV
 «Госпожа Фазилет и ее дочери» на сайте КиноТурция.ру
 Описание серий

Телесериалы по алфавиту
Телесериалы на турецком языке
Драматические телесериалы Турции
Мелодраматические телесериалы Турции
Телесериалы Турции 2010-х годов
Программы телеканала Star TV (Турция)
Телесериалы 2017 года
Телесериалы о парах
Телесериалы о браке
Телесериалы о предпринимателях
Телесериалы о рекламном бизнесе
Телесериалы о семьях
Телесериалы о дисфункциональных семьях